IEO est un sigle qui peut signifier :
 Institut d'études occitanes, une association culturelle ;
 Inner Earth Object, (en français, astéroïde apohele), un astéroïde dont l'orbite est entièrement située à l'intérieur de celle de la Terre ;
 Institut européen d'oncologie ou Istituto Europeo di Oncologia, à Milan.